Esta lista reúne os filmes estrelados pela atriz estadunidense, Bebe Daniels (1901-1971).

Daniels